Франко́нія  — власна назва.

Історія 
 Герцогство Франконія
 Франконський округ

Топоніми

Франконія
 Верхня Франконія
 Нижня Франконія
 Середня Франконія

Франконія (Нью-Гемпшир) — місто.
 Франконія Тауншип (округ Монтгомері, Пенсільванія) — селище.
 Франконія (Вірджинія) — переписна місцевість.